Orodreth is een personage in J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-aarde. Hij is een Noldorijnse Elf uit de Eerste Era. Na de dood van zijn oom Finrod Felagund wordt hij koning van Nargothrond.

Afstamming 
Orodreths naam is in het Quenya Artaresto. Hij is geboren in Valinor als zoon Angrod.

Orodreth verschijnt als een van Finarfins zonen in de Silmarillion. In Tolkiens latere geschriften is hij duidelijk Angrods zoon. Christopher Tolkien had een oudere versie van de stof gebruikt voor De Silmarillion, maar beschouwde dit naderhand als een fout. Hetzelfde geldt voor Orodreth's zoon, Gil-galad. Deze werd in de Silmarillion opgevoerd als zoon van Fingon.

Na met de rest van de Noldor in ballingschap naar Midden-Aarde te zijn gegaan vestigde Orodreth zich in Minas Tirith met zijn oom Finrod. Nadat Finrod Nargothrond had uitgehakt bleef Orodreth achter als bewaker van de toren. Vanuit deze toren beheerste hij jarenlang het dal van de Sirion. Na de Dagor Bragollach vluchtte Orodreth naar Nargothrond.

Nargothrond 
Wanneer Beren Erchamion naar Nargothrond komt, gaat Finrod met hem mee om hem te helpen een Silmaril te verkrijgen. Celegorm en Curufin verblijven ook in Nargothrond en dwingen Finrod zijn kroon neer te leggen. Orodreth neemt de kroon over als regent, maar Celegorm en Curufin hebben de werkelijke macht. Na korte tijd komt het bericht aan dat Finrod gedood is. Daarop worden Celegorm en Curufin uit Nargothrond verdreven en volgt Orodreth Finrod op als koning.

Wanneer de wegen van Túrin Turambar ook naar Nargothrond leiden krijgt hij geleidelijk meer invloed, totdat hij feitelijk de macht van Orodreth overgenomen heeft. In de Slag van Tumhalen in het jaar 495 sterft Orodreth in de strijd tegen de Draak Glaurung en de legers van Morgoth. De Draak trekt vervolgens naar Nargothrond en neemt de stad in. Orodreths zoon Gil-galad weet te ontsnappen en Turgon neemt de titel van Hoge Koning van de Noldor over van Orodreth.

Het Huis van Finarfin 

Noldo